Lampertheim (Bas-Rhin) est une commune française du département du Bas-Rhin.
 Lampertheim (Hesse) est une commune allemande de l'État de Hesse